

Persone

 Jeffery Xiong (2000) – scacchista statunitense
 Xiong Jingnan (1988) – lottatrice di arti marziali miste cinese
 Xiong Ni (1974) – ex tuffatore cinese
 Xiong Xiling o Hsiung Hsi-ling (1870-1937) – filantropo e politico cinese
 Xiong Ziqi, noto anche con lo pseudonimo di Dylan Xiong (1992) – attore e cantante cinese

Altro
 Contea di Xiong − contea della Cina, situata nella provincia di Hebei
 Xiong-Nu, generalmente noti come Unni – popolo guerriero nomade, proveniente dalla Siberia meridionale